Premier Soccer League – massimo campionato di calcio in Sudafrica
Premier Soccer League – massimo campionato di calcio in Zimbabwe